La guillotina seca es la traducción de la expresión francesa «La guillotine sèche», que se refiere a la penitenciaría ubicada en la isla del diablo que forma parte de la Guyana Francesa. También la expresión «guillotina seca» es el nombre de numerosos artículos sobre dicha penitenciaría.

Historia 
El primer uso conocido de la expresión, es cómo título de un artículo de 14 páginas en la revista Harper llamado 
«Cayenne-Dry Guillotine» Vol.CXXVII No.DCCLVII y fechado en junio de 1913 por Charles W. Furlong como miembro de Royal Geographical Society.  El artículo detalla cuidadosamente las condiciones crueles y a menudo intencionalmente letales con las que son tratados los prisioneros en la Guayana Francesa; el artículo lista por su nombre a varios de los jóvenes condenados a vivir en uno de las muchas prisiones que formaban parte de la colonia penitenciaria comúnmente denominada como la Isla del Diablo.

La obra más famosa conocida como La guillotina seca es la novela autobiográfica escrita por René Belbenoit llamada «Dry Guillotine, Fifteen Years Among The Living Dead» que narra la juventud de Belbenoit quien comete dos robos menores y no violentos a su jefe, narra también su captura, la condena y su posterior traslado a la Isla del Diablo donde se le cataloga como el preso #46635.  El libro fue realmente escrito en la cárcel y envuelto en impermeables para protegerlo de la lluvia y del mar, el manuscrito sobrevivió hasta la libertad de Belbenoit en California en 1937.

Mientras era prisionero en Cayena, Belbenoit conoció a la escritora estadounidense Blair Niles quien compró varias de sus obras para introducirlas en su libro titulado Condenado a Isla del Diablo. Niles pagó generosamente a Belbenoit por su trabajo y fue este dinero el que financió los próximos dos intentos de fuga de Belbenoit.

«Dry Guillotine, Fifteen Years Among The Living Dead» se publicó por primera vez en 1938, los derechos de autor fueron de EF Dutton & Co y fue tan popular que recibió catorce nuevas ediciones que se realizaron en el primer año de su publicación. Impresiones adicionales fueron hechas por Blue Ribbon Books en 1940 y el libro permaneció increíblemente popular durante muchos años.

Referencias

Cultura de Guayana Francesa
Literatura carcelaria
Libros de 1938